Palatinat (regió) o Palatinat del Rin, regió al sud-oest d'Alemanya que ocupa més d'una quarta de l'estat federal (Bundesland) de Renània-Palatinat 
 Electorat del Palatinat (Kurpfalz ), territori del Sacre Imperi Romanogermànic
 Palatinat-Zweibrücken, territori del Sacre Imperi, fundat el 1444 per una branca de la Casa de Wittelsbach amb capital a Zweibrücken
 Palatinat-Neuburg, territori del Sacre Imperi, fundat el 1505 per una branca de la Casa de Wittelsbach amb capital a Neuburg an der Donau 
 Palatinat superior o Alt Palatinat, regió administrativa al land alemany de Baviera 
 Renània-Palatinat, Bundesland d'Alemanya 
 Bosc del Palatinat, zona muntanyosa al sud-oest d'Alemanya, a la regió del Palatinat a l'estat de Renània-Palatinat
 Volta a Renània-Palatinat, cursa ciclista per etapes que es disputà a Renània-Palatinat, Alemanya, entre el 1966 i el 2007